Hemgyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hemgylet (Asarums socken, Blekinge, 623947-143796), sjö i Karlshamns kommun, 
Hemgylet (Asarums socken, Blekinge, 624140-144054), sjö i Karlshamns kommun, 
Hemgylet (Ringamåla socken, Blekinge, 624174-143640), sjö i Karlshamns kommun, 
Hemgylet (Ringamåla socken, Blekinge, 624664-143622), sjö i Karlshamns kommun,  (4,96 ha)
Hemgylet (Ringamåla socken, Blekinge, 624945-143641), sjö i Karlshamns kommun,  (5,34 ha)

Se även
Hemgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn